

Toponyme
 Monpezat est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme
 Étienne de Monpezat (né en 1942), est un écrivain et journaliste ;
 Henri de Laborde de Monpezat (né le  à Talence dans la banlieue de Bordeaux et mort le ) était le prince consort Henrik de Danemark depuis son mariage le  avec la reine Margrethe II.

Voir aussi
Montpezat

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme